Gminy w Czechach:
 Lhotka (powiat Beroun) – gmina w powiecie Beroun
 Lhotka (powiat Frydek-Mistek) – gmina w powiecie Frýdek-Místek
 Lhotka (powiat Igława) – gmina w powiecie Jihlava
 Lhotka (powiat Mielnik) – gmina w powiecie Mělník
 Lhotka (powiat Przerów) – gmina w powiecie Přerov
 Lhotka (powiat Žďár nad Sázavou) – gmina w powiecie Žďár nad Sázavou
 Komorní Lhotka – gmina w powiecie Frýdek-Místek
 Lhotka nad Labem – gmina w powiecie Litoměřice
 Lhotka u Litultovic – gmina w powiecie Opawa
 Lhotka u Radnic – gmina w powiecie Rokycany
 Ostrovec-Lhotka – gmina w powiecie Rokycany

Inne:
 Lhotka – część Pragi
 Lhotka – część Ostrawy

Zobacz też: 
 Lhota